Solkongen kan henvise til:

 kaldenavn for Ludvig 14. af Frankrig
 Solkongen (album) – album af The Minds of 99 fra 2018
 Solkongen (film) – dansk film fra 2005